Иоанниты  может означать:
 Иоанниты — псевдоправославная спекулятивная секта, поклонявшаяся Св. Иоанну Кронштадтскому.
 Иоанниты — встречающееся именование рыцарей католического Мальтийского ордена (госпитальеры), основавших для паломников странноприимный дом (госпиталь) Св. Иоанна Крестителя в средневековом Иерусалиме. Ряд традиций католических иоаннитов (прежде всего благотворительных) переняли и ряд европейских и североамериканских современных протестантских организаций (братств или орденов), также называющихся в честь Св. Иоанна и использующих в символике других или тех же цветов мальтийский крест. Их члены называют себя также иоаннитами (нем. Johanniter). Некоторые из них входят в наднациональные объединения. См:
 Иоанниты (бальяж Бранденбург)
 Альянс Орденов святого Иоанна Иерусалимского
 Йоханнитер Интернейшнл
 Йоханнитер-скорая-помощь
 Скорая помощь Святого Иоанна

См. также 
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского
 Иоанн